Яп:
 Яп — штат Федеративних Штатів Мікронезії
 Яп — острівна група в Тихому океані, територія ФШМ, штат Яп.
 Яп — аеропорт на острові Яп
 Япці — мікронезійський народ, корінне населення островів Яп.
 Япська мова — мікронезійська мова, корінна мова жителів островів Яп в ФШМ.